Brazylia jest państwem federacyjnym złożonym z 26 stanów (port. estado), które tworzą unię. Rząd federalny sprawuje bezpośrednią władzę jedynie nad dystryktem federalnym (port. Distrito Federal; w jego skład wchodzi stolica kraju – Brasília), nie ma on jednak formalnego statusu stanu. Wszystkie stany dzielą się na mezoregiony, które to dzielą się na mikroregiony, natomiast te na gminy.